Termenul „Viespea de mare” se poate referi la:

Box Jellyfish,  specie de meduză veninoasă, care trăiește în apele tropicale Australiene.
 Chiropsalmus quadrigatus
 Chironex fleckeri, specie de meduză veninoasă, care trăiește în apele tropicale Australiene.